Dit is een (onvolledige) lijst van Luxemburgse voetbalsters die onder contract staan of stonden bij een buitenlandse voetbalclub.

B
Jessica Berscheid
Anne Bourg

S
Hélène Sertznig

T
Amy Thompson

W
Lisa Wengler

Zie de overlegpagina voor een actuele lijst gegenereerd vanaf wikidata
Luxemburgse

Voetbalsters